Sfântul Petru se poate referi la:
Simon Petru, unul din discipolii lui Isus Cristos,
Bazilica Sfântul Petru din Roma, una din cele patru bazilici patriarhale ale Romei,
Sânpetru (dezambiguizare)